Kusma (Peipsiääre), een dorp in de Estlandse gemeente Peipsiääre, provincie Tartumaa
 Kusma (Võru), een dorp in de Estlandse gemeente Võru vald, provincie Võrumaa